The Four Feathers (roman), een avonturenroman uit 1902 van A.E.W. Mason
The Four Feathers (1921), een film uit 1921
The Four Feathers (1929), een film uit 1929
The Four Feathers (1939), een film uit 1939
The Four Feathers (1977), een film uit 1977
The Four Feathers (2002), een film uit 2002